Rasjtak är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Skopje. Rasjtak ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rasjtak är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Rasjtak. Runt Rasjtak är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  kilometer söder om Rasjtak. 

Omgivningarna runt Rasjtak är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gazi Baba (kommun)